O Grupo Desportivo Milheiroense é um clube português, localizado na freguesia de Milheirós de Poiares, concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.

Futebol

Histórico em Futebol (incluindo 07/08)

Classificações

História 
O clube foi fundado em 23 de Outubro de 1975 e o seu actual presidente é Edgar Perestrelo Lima. Na época de 2007-2008, a equipa de seniores participa no campeonato nacional da 3ª divisão, série C.

Presidentes 
1975 1976  Serafim Tavares  2ª Divisão Distrital 
1976 1977  Licínio Pina  2ª Divisão Distrital 
1977 1978  Valdemar Pinho  2ª Divisão Distrital - Subida 
1978 1979  Manuel Ferreira  1ª Divisão Distrital 
1979 1980  José Campos  1ª Divisão Distrital 
1980 1981  Augusto Casimiro  1ª Divisão Distrital 
1981 1982  Augusto Casimiro  1ª Divisão Distrital 
1982 1983  Augusto Casimiro  1ª Divisão Distrital  
1983 1984  César Lisboa  1ª Divisão Distrital - Descida 
1984 1985  Alfredo de Azevedo  2ª Divisão Distrital - Subida 
1985 1986  Alfredo de Azevedo  1ª Divisão Distrital 
1986 1987  Joaquim Lima  1ª Divisão Distrital 
1987 1988  Rui  1ª Divisão Distrital 
1988 1989  Adriano Martins  1ª Divisão Distrital 
1989 1990  Armando Lima Oliveira  1ª Divisão Distrital 
1990 1991  Manuel Lima  1ª Divisão Distrital 
1991 1992  António Costa  1ª Divisão Distrital - Descida 
1992 1993  Manuel Lima  2ª Divisão Distrital - Subida 
1993 1994  José Rocha  1ª Divisão Distrital 
1994 1995  Adriano Martins  1ª Divisão Distrital 
1995 1996  Adriano Martins  1ª Divisão Distrital 
1996 1997  Arménio Pinho  1ª Divisão Distrital 
1997 1998  António Ferreira  1ª Divisão Distrital 
1998 1999  Arménio Pinho  1ª Divisão Distrital 
1999 2000  Arménio Pinho  1ª Divisão Distrital 
2000 2001  Arménio Pinho  1ª Divisão Distrital - Subida 
2001 2002  Arménio Pinho  3ª Divisão Nacional 
2002 2003  Arménio Pinho  3ª Divisão Nacional 
2003 2004  Arménio Pinho  3ª Divisão Nacional 
2004 2005  Edgar Perestrelo  3ª Divisão Nacional 
2005 2006  Edgar Perestrelo  3ª Divisão Nacional
2006 2007  Edgar Perestrelo  3ª Divisão Nacional

Palmarés 
Futebol Sénior
Campeão Distrital da Associação de Futebol de Aveiro - 1ª Divisão B, na época de 1991/1992.
Campeão Distrital da Associação de Futebol de Aveiro - Divisão de Honra, na época de 2000/2001.

Estádio 
A equipa disputa os seus jogos caseiros no Complexo Desportivo de Milheirós de Poiares, que está envolto num ambiente natural, onde nos dias que passam ainda se consegue respirar  o ar puro e obter a calma necessária para a prática desportiva.

Marca do equipamento e patrocínio 
A equipa de seniores enverga equipamento da marca Playoff e tem o patrocínio da Amline , lda.

Ligações externas 
Página do clube

Clubes de futebol de Santa Maria da Feira
Milheirós de Poiares
Clubes de futebol fundados em 1975
Fundações em Portugal em 1975